Sacha Opinel (9 de abril de 1977, Bourg-Saint-Maurice) é um futebolista francês, que atuou no Ebbsfleet United F.C. da Inglaterra.

Futebolistas da França